Die 7. Etappe der Vuelta a España 2008 am 6. September führte über 223,2 Kilometer von Barbastro nach Andorra (Naturlandia-La Rabassa). Dabei standen zwei Sprintwertungen und jeweils eine Bergwertung der 3., 2., 1. und Especial- Kategorie auf dem Programm.

Mit der heutigen ersten Bergetappe erreichte die Vuelta die Pyrenäen. Insgesamt galt es bei widrigen Wetterbedingungen mit Kälte und Regen 4.150 Höhenmeter zu bewältigen. 
Geprägt wurde die Etappe von einem Quintett: Íñigo Landaluze, Xabier Zandio, Gianni Meersman, Marc de Maar und Alessandro Ballan. Dies war insoweit verwunderlich, als das Ballan im Gesamtklassement Platz 13 belegte und nur etwas über zwei Minuten Rückstand hatte. Trotzdem ließ das Feld die Gruppe gewähren. So konnten die Ausreißer einen maximalen Vorsprung von über 10 Minuten herausfahren. Sie gewannen dabei beide Zwischensprints und die ersten drei Bergwertungen. Am vorletzten Anstieg begann die Spitzengruppe zu zerfallen. Im Schlussanstieg setzte sich Ballan von seinen letzten Begleitern Meersman und de Maar ab und startete eine Solo-Fahrt zum Gipfel. Diese endete mit einem Vorsprung von 2:42 Minuten auf die Favoriten. Somit war die Flucht für Ballan äußerst erfolgreich: Er konnte sich außer dem Tagessieg auch das Goldene, Orange und Weiße Trikot sichern.
Bei den Rundfahrt-Favoriten ergaben sich keine großen Abstände. Einzig Alejandro Valverde verlor fast eine Minute.

Aufgaben 
42 Stef Clement
142 Carlos Barredo
172 Wolodymyr Djudja
189 Nikolai Trussow

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Benabarre (Kilometer 32,5) (770 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Xabier Zandio ||GCE||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Alessandro Ballan ||LAM||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Marc de Maar ||RAB||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Sant Julia de Loria (Kilometer 180,5) (930 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Alessandro Ballan ||LAM||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Xabier Zandio ||GCE||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Íñigo Landaluze ||EUS||1 P.
|}

 Zielankunft in Andorra (2.050 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Alessandro Ballan ||LAM||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Ezequiel Mosquera ||XAG||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Alberto Contador ||AST||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Joaquim Rodríguez ||GCE||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Levi Leipheimer ||AST||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Igor Antón ||EUS||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Carlos Sastre ||CSC||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Daniel Moreno ||GCE||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Marzio Bruseghin ||LAM||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Davide Rebellin ||GST||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Robert Gesink ||RAB||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Jurgen van Goolen ||CSC||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Oliver Zaugg ||GST||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Mauricio Ardila ||RAB||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Sylvain Chavanel ||COF||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Puerto de Montllobar, 2. Kategorie (Kilometer 64,4) (1.080 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Íñigo Landaluze ||EUS||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Alessandro Ballan ||LAM||7 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Marc de Maar ||RAB||5 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Gianni Meersman ||FDJ||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Xabier Zandio ||GCE||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Leonardo Duque ||COF||1 P.
|}

 Collado de Faidella, 3. Kategorie (Kilometer 111,2) (1.230 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Marc de Maar ||RAB||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Íñigo Landaluze ||EUS||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Alessandro Ballan ||LAM||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Xabier Zandio ||GCE||1 P.
|}

 Alto de la Rabassa, 1. Kategorie (Kilometer 193,4) (1.830 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Marc de Maar ||RAB||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Alessandro Ballan ||LAM||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Gianni Meersman ||FDJ||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Íñigo Landaluze ||EUS||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Xabier Zandio ||GCE||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Sérgio Paulinho |||AST||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || José Luis Rubiera ||AST||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Andreas Klöden ||AST||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Levi Leipheimer ||AST||1 P.
|}

 Andorra (Naturlandia-La Rabassa), Kategorie Especial (Kilometer 223,2) (2.050 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Alessandro Ballan ||LAM||30 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Ezequiel Mosquera ||XAG||25 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Alberto Contador ||AST||20 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Joaquim Rodríguez ||GCE||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Levi Leipheimer ||AST||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Igor Antón ||EUS||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Carlos Sastre ||CSC||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Daniel Moreno ||GCE||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Marzio Bruseghin ||LAM||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zehnter || style="text-align: left;" | || Davide Rebellin ||GST||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| 11. || style="text-align: left;" | || Robert Gesink ||RAB||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| 12. || style="text-align: left;" | || Jurgen van Goolen ||CSC||1 P.
|}

07.Etappe
Barbastro
Straßenradrennen in Andorra
Sport (Sant Julià de Lòria)

en:2008 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 7